Марти́рий ( — «свидетель») — мужское личное имя.

Известные носители 
 Мартирий (ум. около 355 года) — иподиакон в Константинопольском соборе, нотарий, христианский мученик, пострадавшие при императоре Констанции II.

 Мартирий Затворник (конец XIII — начало XIV) — монах Печерского монастыря, преподобный.
 Мартирий Зеленецкий (или Мартирий Великолукский, начало XVI века — 1603) — основатель Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря, преподобный.
 Мартирий Печерский (конец XIII — начало XIV) — монах Печерского монастыря, преподобный.
 Мартирий Рушанин (ум. 1199) — архиепископ Новгородский (1193—1199), основатель Спасо-Преображенского монастыря в Русе.

Прочее 
То же самое, что Мартириум.

См. также 
 Житие-мартирий